Osoby o tym nazwisku:
 Ignacy Stebelski – polski architekt
 Józef Stebelski – polski wojskowy
Kazimierz Stebelski  – polski architekt
 Stanisław Stebelski – polski dyplomata i urzędnik państwowy
 Stepan Stebelski – ukraiński nauczyciel i partyzant
 Włodzimierz Stebelski – polski poeta i satyryk, eseista, krytyk literacki, dziennikarz